Apple Watch, een smartwatch van de Amerikaanse fabrikant Apple
 iWatch (Medialaan), een video on demand-dienst van Medialaan